Mehlig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Robert Mehlig (* 1934), deutscher Slawist
 Johann Gottlob Mehlig (1809–1870), sächsischer Chronist, Bergvoigt und Winzer
 Johann Michael Mehlig (1716–1777), deutscher lutherischer Theologe
 Johannes Mehlig (1928–2015), deutscher Indologe und Hochschulprofessor

Siehe auch:
 Mehlich